Кабралес — многозначный термин.

 Кабралес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия.
 Кабралес — испанский полутвёрдый нарезной сыр.